Millie steht für:
 Millie Small (1946–2020), jamaikanische Pop- und Ska-Sängerin
 Ozy and Millie, Webcomic von David Craig Simpson 
 Millie’s Cookies, britische Süßwarenbäckerei-Kette

Siehe auch:
 Milli
 Milly